Урвалсдейлд 2004 — 93-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном вперше став Гапнарф'ярдар.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Кеплавік взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубка Ісландії 2004

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд на soccerway 
 Урвалсдейлд на rsssf  

2004
Ісландія
2004 в Ісландії